Gillett kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gillett (Arkansas)
Gillett (Wisconsin)